Buddha bezeichnet: 
 einen erleuchteten Menschen, siehe Buddha
 den Begründer des Buddhismus, siehe Siddharta Gautama
 einen Manga von Osamu Tezuka, siehe Buddha (Manga).
 Buddha Rock, Klippe im Südatlantik

Siehe auch:
 Buddah
 Buddhabrot
 Budda
 Buda (Begriffsklärung)